Aenne Biermann, pseudonimo di Anna Sibilla Sternfeld (1898-1933) – fotografa tedesca
 Ludwig Biermann (1907-1986) – astronomo tedesco
 Wolf Biermann (1936) – cantautore e poeta tedesco
 73640 Biermann – asteroide della fascia principale